Vluchtmisdrijf (wegverkeer), een overtreding van de verkeerswet
Vluchtmisdrijf (hoorspel), een hoorspel van de Duitse schrijver Alfred Andersch
Vluchtmisdrijf (De Kiekeboes-album), de titel van het 123ste stripverhaal van De Kiekeboes